BiH:
 Dolovi (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Dolovi (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Dolovi (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Dolovi (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Dolovi (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje
 Dolovi (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša
 Dolovi (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Crna Gora:
 Dolovi (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad
 Dolovi (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Dolovi (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica